

Б'єла — річка, ліва притока Попраду, в Попрадському і Кежмарському окресах.
 Біла Орава — річка, притока Орави.

Див. також 
 Біла